Terugkoppeling, een proces waarbij de uitkomst van een bewerking wordt teruggevoerd aan de invoer

Vernoemd
 Audiofeedback, ook wel rondzingen genoemd, een verschijnsel bij elektrisch versterkte muziekinstrumenten of microfoons

Muziek
 Feedback (album van Rush), een ep van de Canadese band Rush uit 2004
 Feedback (album van Jurassic 5), een album van de Amerikaanse hiphopgroep Jurassic 5 uit 2006
 Feedback 86, een album van Steve Hackett uit 2000
 Feedback (film), een thriller-horrorfilm uit 2019 onder regie van Pedro C. Alonso
 Feedback (Janet Jackson),